Подольский полк может означать:
 Подольский 55-й пехотный полк — формирование пехоты Русской Императорской армии.
 Подольский полк — административно-территориальная военная единица Правобережной Украины во второй половине 17 века. Полковой центр — город Могилёв.